Таба́рка (, финик. Tabarka, Thabarka или местное Barga, , ) — прибрежный город в северо-западном Тунисе на , в вилайете Джендуба рядом с границей с Алжиром. Население города — 15 634 человека на 2004 год. Важный рыболовецкий порт. Имеет туристическое значение. Город знаменит своей добычей кораллов, фестивалем подводной фотографии «Коралис» и . Это исторический город, хранящий воспоминания о финикийской, древнеримской, арабской и османской цивилизациях. На острове в гавани города возвышается скалистый остров с генуэзской крепостью.

История 

Табарка была последним  городом на пути в Зевгитану и являлась римской колонией. Она соединялась дорогой с , для которого служила портом для вывоза знаменитого мрамора. В Табарке совершил самоубийство мятежный римский наместник Гильдон, брат Фирма. При вандальском короле Гейзерихе здесь были мужской и женский монастыри.

Напротив города в море на расстоянии примерно 334 м расположен одноимённый остров Табарка, где с 1540 по 1742 год держала свой гарнизон генуэзская семья Ломеллино / Ломеллини (Lomellini di Tabarca). Они приобрели у османского престола право промышлять здесь кораллы. От этой эпохи сохранились крепость, яма на месте церкви и развалины нескольких других генуэзских построек. На острове также располагались две турецкие крепости.

В 1741 году генуэзцы сдали город бею Туниса. Часть населения переехала на островок рядом с Сардинией, Сан-Пьетро, и его население сохранило говор лигурского языка генуэзцев, который носит название .
 
При французской колониальной администрации Табарка входила в гражданский округ Сук эль-Арба. Сегодня Табарка входит в вилайет Джендуба.

Во время Великого Русского исхода в 1920 году русская эскадра прибыла в Бизерту, где воинские чины и беженцы стали сходить на берег и расселяться по всему Тунису. В Табарке жил известный офицер Императорского флота Нестор Монастырев. Здесь же, в Табарке, он организовал мастерскую по производству масштабных моделей кораблей, которые изготавливались по заказу музеев, коллекционеров и даже В.К. Веры Константиновны.

В 1952 году сюда был сослан тунисский национальный лидер Хабиб Бургиба, ставший после приобретения независимости президентом Туниса.

Церковная история 
Античное название Thabraca по-прежнему используется как название  Римско-католической церкви, учреждённого ещё в , бывшей римской провинции. Ряд епископов Табраки играл заметную роль в христианском мире в III—VII веках.

Примечания

Ссылки 
 Tabarka.Com Tabarka Guide
 Tabarka.Org
 Фотогалерея видов Табарки в 1924 году, военная разведка ВМФ Франции

Города Туниса
Генуэзские колонии